Халгий (чечен. ХьалгIий) — чеченский тайп относящийся к тукхуму Шатойцы. Находятся на Асланбек-Шериповском сельском поселении и включают аулы Хани-Кале (Хьена-Кхаьлла) и Мускали (Мус-Кхаьлла).

Расселение 
 Шатойский район
 Грозненский район
 Шалинский район
 Урус-Мартановский район

История

Примечание 

Чеченские тайпы